Um ''septo, em geral, é uma partição que separa duas cavidades ou dois espaços que contêm um material menos denso. A palavra em latim significa literalmente "algo que contém".

A palavra septo pode ter diversos significados

 Septo atrioventricular - a parede que separa o átrio do ventrículo no coração;
 Septo interatrial - a parede que separa o átrio esquerdo do direito no coração;
 Septo interventricular - a parede que separa o ventrículo esquerdo do direito no coração;
 Septo nasal - a parede cartilaginosa que separa as narinas;
 Septo - uma estrutura cerebral que faz parte do sistema límbico;
 Septo na biologia, é uma fina membrana que separa duas câmaras em frutos, flores, conchas ou em outras estruturas biológicas;
 Septo em histologia, é uma fina membrana que separa estruturas celulares.

Desambiguação